Odysseus peut désigner :

 Odysseus, (Ὀδυσσεύς), nom grec d'Ulysse, héros de la mythologie grecque et personnage principal de l’Odyssée.
(* Odyssea, forme latine de l'Odyssée) ;
 Odysseus, une série télévisée française inspirée de l’Odyssée diffusée sur la chaîne Arte en 2013 ;
 Odysseus, un album musical de Luc Arbogast paru en 2013 ;
 Odysseus, un jeu de société édité par Jumbo, créé par Dominique Ehrhard ;
 Odysseus, treizième chevalier d'or d'Ophiuchus, personnage du manga Saint Seiya: Next Dimension ;
 Odysseus, vaisseau spatial d'Ulysse, dans la série télévisée d'animation franco-japonaise Ulysse 31 diffusée dans les années 1980.